Константин Иса́ев:
 Исаев, Константин Константинович (1923—1943) — командир взвода 203-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант; Герой Советского Союза.
 Исаев, Константин Петрович (1902—1983) — советский военачальник, генерал-майор.
 Исаев, Константин Фёдорович (1907—1977) — советский драматург и киносценарист; лауреат двух Сталинских премий.